Oreohelix pygmaea är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1913. Oreohelix pygmaea ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pygmaea